Verdrag van Blois (1499)
Verdrag van Blois (1504)
Verdrag van Blois (1505)
Verdrag van Blois (1509)
Verdrag van Blois (1512)
Verdrag van Blois (1572)